Il doppio del torneo di tennis Indianapolis Tennis Championships 1992, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Jim Grabb e Richey Reneberg che hanno battuto in finale Grant Connell e Glenn Michibata 7-6, 6-2.

Teste di serie 

 John Fitzgerald /  Anders Järryd (semifinali)
 Jim Grabb /  Richey Reneberg (Campioni)
 Luke Jensen /  Laurie Warder (secondo turno)
 Patrick Galbraith /  Danie Visser (quarti di finale)

 Scott Davis /  David Pate (secondo turno)
 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (secondo turno)
 Kent Kinnear /  Sven Salumaa (primo turno)
 Ken Flach /  Todd Witsken (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Indianapolis Tennis Championships 1992